Jadów (plaats), plaats in Polen
 Jadów (gemeente), gemeente in Polen